Jeździec znikąd – powieść Jacka Schaefera
 Jeździec znikąd – film z 1953 r. w reżyserii George'a Stevensa z Alanem Laddem w roli głównej
 Jeździec znikąd – film z 2013 r. w reżyserii Gore'a Verbinskiego z Johnnym Deppem w roli głównej